Нукшоара има више значења:

 Нукшоара (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Нукшоара (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Општина Нукшоара (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији